Pendrek může mít různé významy:

 cukrovinka, tyčinka černohnědé až černé barvy obsahující výtažek z lékořice
 policejní obušek
 expresivní (vulgární) synonymum pro hovno (např. ve spojeních typu To je ti pendrek platný! = 'To ti není nic platné!') nebo Ale/Leda pendrek! = 'Vůbec ne!'/'Ani náhodou!' apod.

Etymologie 
Slovo pendrek pochází z německého Bärendreck ("medvědí hovno", hov. "čertovo hovínko"), označení pro lékořicovou cukrovinku. Dalším přenesením významu na základě podobnosti (v barvě a tvaru) se začalo používat i pro policejní obušky.

Reference

Externí odkazy